Леонтей — персонаж древнегреческой мифологии.
 (3793) Леонтей — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.